John Gormley est un nom pouvant désigner:

John Gormley (né en 1957), homme politique et présentateur radio canadien
John Gormley (né en 1959), homme politique irlandais

Voir aussi

Gormley, John